Il singolare del torneo di tennis Calcutta Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tuomas Ketola che ha battuto in finale Andy Ram 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Leander Paes (quarti di finale)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Tuomas Ketola (Campione)
 Mosè Navarra (semifinali)

 Igor Gaudi (secondo turno)
 Dejan Petrović (quarti di finale)
 Assente
 Guillaume Marx (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calcutta Challenger 2000